Фернандо Барсело Арагон (); () — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2014
 1-й  Чемпион Испании — Групповая гонка (юниоры)
 2017
 1-й Laukizko Udala Saria 
 2-й Mémorial Cirilo Zunzarren 
 2018
 1-й — Этап 9 Тур де л’Авенир
 3-й  Чемпионат Европы — Групповая гонка  
 7-й Волта Алентежу  — Генеральная классификация
 2019
 6-й Тур Вандеи
 7-й Гран-при Мигеля Индурайна
 10-й Вуэльта Арагона  — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Барсело, Фернандо на FirstCycling
 Барсело, Фернандо Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании